Таги́льская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России и Украины, производное от наименования города Нижнего Тагила или реки Тагил.

Россия 
 Тагильская улица — улица в посёлке Анатольская Свердловской области.
 Тагильская улица — улица в Верхней Пышме.
 Тагильская улица — улица в Екатеринбурге.
 Тагильская улица — улица в Качканаре.
 Тагильская улица — улица в селе Лая Свердловской области.
 Тагильская улица — улица в Лысьве.
 Тагильская улица — улица в Магнитогорске.
 Тагильская улица — улица в Москве.
 В посёлке Новоасбесте Свердловской области:
 Тагильская улица,
 2-ая Тагильская улица.
 Тагильская улица — улица в Орске.
 Тагильская улица — улица в деревне Никитино Свердловской области.
 Тагильская улица — улица в Нижнем Тагиле.
 Тагильская улица — улица в Новосибирске.
 Тагильская улица — улица в Пензе.
 Тагильская улица — улица в Перми.
 Тагильская улица — улица в Саратове.
 Тагильская улица — улица в Серове.
 Тагильская улица — улица в деревне Усть-Утке Свердловской области.
 Тагильская улица — улица в Улан-Удэ.
 Тагильская улица — улица в Уфе.
 Тагильская улица — улица в Хабаровске.
 Тагильская улица — улица в Челябинске.
 Тагильская улица — улица в Чёрмозе.

Украина 
 Тагильская улица — улица в Днепре.
 Тагильская улица — улица в Донецке.
 Тагильская улица — улица в Каменском.
 Тагильская улица — улица в Киеве.
 Тагильская улица — улица в Константиновке.
 Тагильская улица — улица в Краматорске.
 Тагильская улица — улица в посёлке Рассыпное Торезского городского совета Донецкой области.
 Тагильская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Нижнетагильская улица
 Тагильский переулок

Примечания